Jorge Martínez puede referirse a:

 Jorge Martínez (actor), actor argentino;
 Jorge Martínez (luchador), luchador cubano;
 Jorge Martínez (motociclista), «Aspar», tres veces campeón del mundo en 80 cc y una en 125 cc;
 Jorge Martínez (músico), compositor chileno;
 Jorge Martínez (periodista), periodista costarricense;
 Jorge Martínez (torero), novillero español;
 Jorge Martínez (yudoca), yudoca cubano;
 Jorge Martínez Boero, piloto de automovilismo argentino;
 Jorge Martínez Busch, almirante y exsenador chileno;
 Jorge Martínez Durán, abogado y político chileno;
 Jorge Martínez Fernández, árbitro de baloncesto español;
 Jorge Martínez Fontena, piloto de automovilismo chileno;
 Jorge Martínez Gualdrón, «Rantés», periodista, escritor colombiano;
 Jorge Martínez de Hoyos, actor mexicano;
 Jorge Martínez Ramos, político y empresario mexicano;
 Jorge Martínez Ramos (futbolista uruguayo), futbolista uruguayo;
 Jorge Martínez Reverte, periodista y escritor español;
 Jorge Martínez Zuviría, aviador argentino;
 Jorge Andrés Martínez, «Malaka», futbolista uruguayo;
 Jorge Daniel Martínez, exfutbolista argentino;
 Jorge María Martínez García, más conocido como Jorge Ilegal, cantante y líder del grupo de música Ilegales;
 Lobito Martínez, Jorge Eladio Martínez Ayala, músico paraguayo.